«Реквием по Гранаде» () — исторический телевизионный сериал, снятый режиссером Висенте Эскрива в 1991 году.

Телевизионный фильм (сериал) состоит из 8 серий. Длительность каждой серии 52 минуты.

Синопсис 
Фильм воссоздан на основе исторических событий и документов, а также культурной памяти той эпохи. Картина повествует о славной и печальной истории Гранады — последнего оплота Ислама и арабской культуры на Пиренейском полуострове. События картины относятся ко второй половине 15 века. В Гранаде, на фоне войны с католическими королевствами Арагоном и Кастилией, происходит межклановая политическая борьба за власть и дворцовые интриги. Раздираемый внутренними противоречиями, Гранадский эмират в конечном итоге терпит поражение. С падением Гранады окончилась почти восьмисотлетняя борьба с маврами, известная в истории как Реконкиста.

В сериале рассказывается история падения Гранады с точки зрения обычных испанцев и мусульман, а не испанских историков.

В ролях 
 Олег Федоров — султан эль-Загал
 Мануэль Бандера — гранадский эмир Боабдиль
 Делия Боккардо — Фатима
 Педро Диас дель Корраль — Фердинанд II Арагонский
 Марита Маршалл — Изабелла I Касти́льская
 Хорст Буххольц — король Мулей Хасан
 Джоя Скола — Исабель де Солис
 Эсперанса Кампусано — Морена
 Хавьер Лойола — Али Атар
 Хавьер Эскрива — Исмаил
 Лукас Мартин — молодой Боабдиль
 Херман Кобос — Абул Казим
 Хесус Гарридо — Сиди Айая
 Франсиско Альгора — Труджиман
 Даниель Мартин — Фернандариас
 Алито Роджерс — слуга Али
 Габриэль Латорре — учитель
 Хуанхо Пучкорбе — Христофор Колумб

В эпизодах 
Анхель Плана, Эдуардо Макгрегор, Иньяки Айерра, Фелиппе Гарсия Велес, Хулио Гавиланес, Фернандо Марин, Тереса дель Ольмо, Карлос Альварес-Новоа, Луис Марин, Хуан Хесус Вальверде, Луис Анхель Приего, Хесус Алькайде.

Съемочная группа 
 режиссёр: Висенте Эскрива.
 сценаристы: Висенте Эскрива, Маноло Мати.
 продюсер: Хулио Семпере.
 композитор: Антон Гарсия Абриль.
 оператор: Хосе Гарсия Галистео.
 монтажёр: Хосе Мария Бьюррун.
 дизайнер по костюмам: Мария Эухения Эскрива, Алисия Соуто.
 гримеры: Лунхель Луис де Диего, Ампаро Матеос.
 менеджер производства: Хулио Семпере, Даниэль Вега
 ассистенты режиссёра: Иньяки Акарреги, Карлос Хиль, Хосе Луис Лопес Васкес, Давид Мартинес, Иньяки Мерсеро.
 художники: Оскар Ромеро, Вольфганг Бурман, Хосе М. Серрано.
 специалист по спецэффектам: Карло де Маркес.
 каскадеры: Гонсало Эрнандес, Хосе Луис Чиншилла.
 ассистенты оператора: Мануэль Веласко, Рамон Муньос Браво, Эдмундо Санс, Хосе Луис Торресилья, Роберто Трухильо.
 прочие специалисты:  Корнелия фон Браун, Эмилио Ардуро, Хасан Тагриги, Алисия Сото, Алехандро Мартин, Кармен Мюллер, Сесар Ромеро, Ракель Семпере.

Производство 
Фильм снят на студии «Aspa Producciones Cinematografikas» при содействии компаний:
 Aspa Films, 
 Midega Films, 
 Television Española
 Radiotelevisione Italiana.
 Taurus Film

Съёмки фильма 
Съёмки фильма проводились в Андалусии (юг Испании) в районе горного массива Сьерра-Невада.

Места съемок включали также уникальные исторические объекты — сохранившиеся дворцовые комплексы средневековой мусульманской архитектуры, такие как Альгамбра (г. Гранада), Мескита (большая мечеть) (г. Кордова), Севильский Алькасар (г. Севилья).

В фильме присутствует богатый восточный колорит (костюмы,  мебель, дизайн, музыка, узоры,  и др.).

Распространение 
Официальными дистрибьютерами по прокату фильма являются:
 Divisa Home Video (2002, Испания, DVD)
 Pidax Film (2019, Германия, DVD)
 Television Española (1990, Испания, TV)

См. также 
 Толедо (сериал, 2012)

Ссылки 
 https://www.imdb.com/title/tt0185106/
 https://elpais.com/diario/1991/11/27/radiotv/691196423_850215.html

Фильмы о Реконкисте
Исторические фильмы Испании
Фильмы Испании 1991 года